Drama (altgriechisch   ‚Handlung‘, ‚Geschehen‘) steht für:
 Drama, Oberbegriff für Texte mit verteilten Rollen
 Drama (China), traditionelle chinesische Formen des Theaters
 Drama (Filmgenre), auch Filmdrama genannt
 Drama (Shindy-Album), Studioalbum des deutschen Rappers Shindy
 Drama (Yes-Album), Studioalbum der britischen Rockband Yes
 Drama (Band), uruguayische Rockband
 Ein Drama, Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1887)
 K-Drama, Schlagwort für südkoreanische Dramafernsehserien

geographische Objekte in Griechenland:
 Drama (Regionalbezirk), Verwaltungsbezirk
 Drama (Gemeinde), Gemeinde in der Region Ostmakedonien und Thrakien
 Drama (Stadt), Stadt in der Region Ostmakedonien und Thrakien

sonstige geographische Objekte:
 Drama (Fluss), ein Fluss in Oberschlesien
 Drama (Vorwerk), ein ehemaliges Vorwerk (Gutshof) in der oberschlesischen Landgemeinde Broslawitz
 Drama (Bulgarien), ein Dorf in Bulgarien

Siehe auch:
 Drama-Theater Saratow